Presidente Bernardes, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.
 Presidente Bernardes, un comune brasiliano del Minas Gerais.